Kramarzewo peut désigner en Pologne :
 Kramarzewo, village du powiat de Działdowo, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Kramarzewo, village du powiat d'Olsztyn, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Kramarzewo, village de la voïvodie de Podlachie